Сігуа,  — грузинське прізвище

 Сігуа Георгій Варламович (1953) — грузинський науковець, економіст, дипломат. Голова Представництва Торгово-промислової палати Грузії в Україні. Доктор економічних наук, професор.
 Гіоргі Сігуа (1981) — грузинський громадський діяч та політиик, підприємець, засновник фестивалю електронної музики GEM-fest. Колишній керівник Адміністрації туризму Грузії. Був представником політичної коаліції «Грузинська мрія» в США.
 Сігуа Тенгіз Іполитович (1934) — грузинський політик і державний діяч, глава уряду Грузії у 1990–1991 та 1992–1993 роках.

Грузинські прізвища